Harro Paul Harring (1798-), révolutionnaire, poète et peintre allemand ;
  (1871-1928), zoologue américain ;
  (1967-), entraineur de baseball américain ;
 Laura Harring (1964-), actrice américano-mexicaine ;
  (1967-), réalisateur américain ;
  (1932-), joueur puis entraineur de football américain ;

Voir aussi